blik – w malarstwie, jasna smuga farby nałożona grubiej, dla podkreślenia plastyczności przedmiotu oraz jego połyskliwości; zob. też impast
 blik – w fotografii, silne, utrwalone na kliszy odbicie światła
 „Blik” – galeria sztuki współczesnej w Gdańsku
 Blik – polski standard płatności mobilnych